Eoperipatus är ett släkte av klomaskar. Eoperipatus ingår i familjen Peripatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klomaskar
Eoperipatus